

События 
 11 июля (1 июля по юлианскому календарю) — В Ирландии, в битве на реке Бойн, войско английского короля Вильгельма III Оранского одержало решительную победу над ополчением низложенного короля Англии Якова II Стюарта.
 Турки занимают Белград.
 После смерти князя Трансильвании Михаила Апофи его престол захватил Тёкёли.
 Начало восстания арабских племён в Ираке, объединённых в союз Мунтафик, против турецкого владычества. Повстанцы заняли Басру.
 Англичане построили в низовьях Ганга укреплённый город Калькутту.
 Исаак Ньютон пишет труд «Историческое прослеживание двух заметных искажений Священного Писания» (изд. в 1754).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1690 году
 28 февраля — Алексей Петрович — царевич, наследник российского престола, старший сын Петра I (уб. 1718)
 18 мая — Андреас Хойер (ум. 1739), датский историк и юрист; историограф короля Дании и Норвегии Фридриха IV.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1690 году

См. также